Евге́ний Коле́сников:
 Колесников, Евгений Анатольевич (1984—2016) — российский преступник.
 Колесников, Евгений Викторович (род. 1950) — российский юрист, профессор СГАП.
  (род. 1935) — геохимик.
 Колесников, Евгений Николаевич  (1963—1995) — майор, Герой Российской Федерации.
 Колесников, Евгений Сергеевич  (род. 1985) — российский баскетболист.